Il singolare del torneo di tennis Dunlop World Challenge 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gō Soeda che ha battuto in finale Hyung-Taik Lee 6-2, 7-68.

Teste di serie 

 Gō Soeda (Campione)
 Hyung-Taik Lee (finale)
 Danai Udomchoke (quarti di finale)
 Pavel Šnobel (primo turno)

 Brendan Evans (quarti di finale)
 Martin Slanar (primo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Harel Levy (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dunlop World Challenge 2008